Baah ist der Familienname folgender Personen:
 Gideon Baah (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Kwadwo Baah (* 2003), deutsch-englischer Fußballspieler
 Kwadwo Baah-Wiredu (1952–2008), Finanzminister und Minister für Wirtschaftsplanung in Ghana
 Kwame Baah (1938–1997), ghanaischer Militär und Politiker
 Kwasi Baah-Boakye (* 1950), ghanaischer Diplomat
 Reebop Kwaku Baah (1944–1983), ghanaischer Musiker

Siehe auch:
 Bah
 Baa